Гю́нтер Ху́ммельт (; ) — австрийский кёрлингист, тренер по кёрлингу и спортивный функционер.

Начал заниматься кёрлингом в 1959 в возрасте 28 лет.

В составе мужской сборной Австрии участник  (заняли десятое место), в составе мужской сборной ФРГ участник  (заняли седьмое место).

Входил в число основателей нескольких австрийских кёрлинг-клубов, в том числе наиболее известного Kitzbühel Curling Club (Кицбюэль); также был одним из основателей старейшего немецкого кёрлинг-клуба Munchener EV (Мюнхен), в составе команды из которого затем выступал на чемпионате мира в 1967.

В 1980—2010 был президентом Ассоциации кёрлинга Австрии (), занял этот пост при создании Ассоциации кёрлинга Австрии в 1980 и занимал его до своей смерти в 2010.

В 1982 вошел в состав руководства Международной федерации кёрлинга (МФК, как до 1991 называлась Всемирная федерация кёрлинга), был представителем Австрии в ВФК до своей смерти в 2010. В 1988 был избран вице-президентом МФК, в 1990 президентом, после переименования во Всемирную федерацию кёрлинга в 1991 оставался её президентом до 2000. После отставки был удостоен звания первого почётного президента ВФК.

Во время работы в Международной федерации кёрлинга Хуммельт руководил комитетом, который лоббировал продвижение кёрлинга как олимпийского вида спорта, в результате чего Международный Олимпийский комитет в середине 1990-х присвоил кёрлингу такой статус и кёрлинг был впервые включён в программу  в Нагано.

В 2012 за выдающийся вклад в развитие мирового кёрлинга посмертно введён в Международный зал славы кёрлинга. В 2000 введён в Зал славы канадского кёрлинга, так же как организатор () международного кёрлинга.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Австрии

Кёрлингисты Германии
Тренеры по кёрлингу Австрии
Спортивные функционеры Австрии
Члены Международного зала славы кёрлинга
Члены Зала славы канадского кёрлинга